Kerkgebouw Gereformeerde Kerk vrijgemaakt (Vrouwenpolder)
 Kerkgebouw Gereformeerde Kerk vrijgemaakt (Waardhuizen)
 Kerkgebouw Gereformeerde Kerk vrijgemaakt (Emmen)
 Kerkgebouw Gereformeerde Kerk vrijgemaakt (Dronten)

Zie ook
 Kerkgebouw Gereformeerde Kerk (doorverwijspagina)
 Kerkgebouw Gereformeerde Gemeenten (doorverwijspagina)
 Kerkgebouw Gereformeerde Gemeenten in Nederland (doorverwijspagina)